Amsterdam RAI kan betrekking hebben op:
 RAI Amsterdam, het RAI Tentoonstellings- en Congrescentrum in Amsterdam;
 Station Amsterdam RAI.